Григор'єв () — російське прізвище, утворене від особового імені Григорій () . Відомі носії:

 Григор'єв Анатолій Іванович ( 1943 р.) — радянський і російський фізіолог, доктор медичних наук, професор.
 Григор'єв Андрій Олександрович (1883—1968) — російський географ.
 Григор'єв Антон Олексійович (1926—2001) — радянський оперний співак.
 Григор'єв Борис Дмитрович (1886—1939) — відомий російський художник ХХ ст., емігрант.
 Григор'єв Василь Васильович (1816 — 1881) — російський історик-орієнталіст.
 Григор'єв Василь Леонідович (1983—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
  (1852—1925) — російський статистик, економіст, публіцист.
 Григор'єв Віктор Михайлович (1903—1982) — радянський художник, з 1950 р. працював у Києві.
 Григор'єв Віссаріон Віссаріонович (1907—1992) — радянський військовик. Віце-адмірал. Кандидат географічних наук.
 Григор'єв Володимир Вікторович ( 1982) — російський ковзаняр.
 Григор'єв Володимир Миколайович (1938—2017) — радянський і російський кінорежисер, сценарист і продюсер.
 Григор'єв Володимир Олександрович (1948—1993) — радянський футболіст та тренер, майстер спорту СРСР.
 Григор'єв Володимир Павлович (1952 — 2010) — черкаський археолог-кіфолог.
 Григор'єв Володимир Петрович (1883—1922) — український авіаконструктор.
 Григор'єв Володимир Сергійович (1910—1986) — український вчений у галузі будівництва.
 Григор'єв Геннадій Миколайович ( 1954) — начальник військово-оркестрової служби Міністерства оборони України.
 Григор'єв Григорій Іванович (1903 — 1953) — український звукооператор.
 Григор'єв Григорій Прокопович (1898 — 1971) — український письменник, сценарист.
  (1954) — російський математик.
 Григор'єв Євген Олександрович (1934—2000) — радянський і російський сценарист. Заслужений діяч мистецтв РРФСР (1982). Лауреат Державної премії СРСР (1986).
 Григор'єв Йосип Федорович (1890—1949) — радянський геолог.
 Григор'єв Іван Мар'янович ( 1969) — український художник.
 Григор'єв Іван Олександрович (1921—1993) — український радянський діяч, інженер, лауреат Ленінської премії.
 Григор'єв Іван Якович (1924—1998) — учасник Другої світової війни, лейтенант, Герой Радянського Союзу.
 Григор'єв Ігор Валерійович ( 1978) — російський хокеїст.
 Григор'єв Ігор Васильович — голова Чернігівської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Спартак», заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Григор'єв Ігор Павлович (1934—1977) — український живописець.
 Григор'єв Ігор Федорович — молодший сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Григор'єв Леонід Маркович ( 1947) — російський економіст.
 Григор'єв Никифор Олександрович (1884 — 1919) — військовий діяч часів УНР.
 Григор'єв Микола Дмитрович (1895—1938) – радянський шахіст і аналітик шахової гри, шаховий літератор і журналіст, майстер спорту СРСР.
 Григор'єв Михайло Григорович (1925—1979) — український режисер, сценарист.
 Григор'єв Михайло Григорович (1917—1981) — радянський воєначальник, генерал-полковник РВСП.
 Григор'єв Михайло Петрович ( 1991) — російський хокеїст.
 Григор'єв Олег Георгійович (1937) — радянський боксер, олімпійський чемпіон 1960 року, триразовий чемпіон Європи.
 Григор'єв Олександр (?—1919/1920) — начальник дивізії Дієвої армії УНР.
 Григор'єв Олександр Володимирович (1943 — 1971) — радянський футболіст.
 Григор'єв Олександр Володимирович (1891—1961) — російський художник.
 Григор'єв Олександр Олександрович — (нар. 1983, м. Броди, Львівська область, Україна — пом. 28 березня 2022) — полковник Збройних сил України, приймав учать у звільненні Києва під час російського вторгнення в Україну.
 Григор'єв Роман Григорович (1911 — 1972) — російський кінорежисер.
 Григор'єв Сергій Васильович ( 1965) — український біолог, куратор зоопарку «Межигір'я», біолог-методист Київського зоопарку, головний редактор журналу «Зоосад».
 Григор'єв Сергій Вікторович (1896—1975) — український радянський і американський архітектор.
 Григор'єв Сергій Іванович (1922—1998) — Герой Радянського Союзу.
 Григор'єв Сергій Олексійович (1910 — 1988) — український радянський живописець, дійсний член Академії мистецтв СРСР (з 1958 року).
 Григор'єв Сергій Петрович (1878—1920) — український рентгенолог.
 Григор'єв Фома Никифорович (1919—2008) — капітан Радянської Армії, Герой Радянського Союзу (1945).
 Григор'єв Юрій Володимирович (1899—1973) — видатний радянський бібліотекознавець.
 Григор'єв Юрій Олександрович (1939) — радянський оперний співак (баритон).
 Григор'єв-Апполонов Андрій Генріхович (нар. 1970) — російський співак, соліст групи « Іванушки International», продюсер колективу #APPolonovGang.

Див. також 
 12219 Григор'єв — астероїд головного поясу.
 Григор'єва

Примітки 

Російські прізвища